Corbetta évoque :

Toponymie
 une commune italienne, Corbetta, dans la province de Milan ; 
 une ville d'Éthiopie, Corbetta ;
 un sommet des préalpes dans le canton de Fribourg en Suisse, Corbetta ;

Patronymie
 Oliviero Corbetta, doubleur et acteur italien ;
 Francesco Corbetta, musicien et guitariste baroque ; 
 Simone da Corbetta, peintre du .